Snake Island steht für:

Inseln in den Vereinigten Staaten:
 Snake Island (Arkansas)
 Snake Island (Citrus County, Florida)
 Snake Island (Hillsborough County, Florida)
 Snake Island (Indian River County, Florida)
 Snake Island (Marion County, Florida)
 Snake Island (Pinellas County, Florida)
 Snake Island (Sarasota County, Florida)
 Snake Island (Illinois)
 Snake Island (Kalifornien)
 Snake Island (Plaquemines Parish, Louisiana)
 Snake Island (Webster Parish, Louisiana)
 Snake Island (Hancock County, Maine)
 Snake Island (Piscataquis County, Maine)
 Snake Island (Dorchester County, Maryland)
 Snake Island (Harford County, Maryland)
 Snake Island (Montgomery County, Maryland)
 Snake Island (Massachusetts)
 Snake Island (Cheboygan County, Michigan)
 Snake Island (Delta County, Michigan)
 Snake Island (Mackinac County, Michigan)
 Snake Island (St. Louis County, Minnesota)
 Snake Island (Montana)
 Snake Island (New York)
 Snake Island (North Carolina)
 Snake Island (Ohio)
 Snake Island (Oklahoma)
 Snake Island (Rhode Island)
 Snake Island (South Carolina)
 Snake Island (Galveston County, Texas)
 Snake Island (Tarrant County, Texas)
 Snake Island (Richmond County, Virginia)
 Snake Island (Westmoreland County, Virginia)
 Snake Island (Crawford County, Wisconsin)
 Snake Island (Door County, Wisconsin)

Inseln in Kanada:
 Snake Island (British Columbia)
 Snake Island (Georgian Bay)
 Snake Island (Ontario)
 Snake Island (Lake Simcoe)

Weitere Inseln:
 Snake Island (Lagos State), Nigeria
 Snake Island (Victoria), Australien
 Queimada Grande, Brasilien, englisch Snake Island

Sonstiges:
 Snake Island (Film), südafrikanischer Spielfilm von Wayne Crawford aus dem Jahr 2002 

Siehe auch:
 Schlangeninsel